Ши́нник — сотрудник шинного завода или предприятия данной отрасли. Многие объекты городской инфраструктуры, отдыха и спорта, организованные для сотрудников шинных заводов носят название «Шинник».

 «Шинник» — футбольный клуб в Ярославле.
«Шинник» — футбольный стадион и комплекс спортивных сооружений в Ярославле.
 «Шинник» — название бобруйского футбольного клуба «Белшина» до 1995 года.
 «Шинник» — хоккейный клуб из Бобруйска, существовавший в 2008—2011 годах (также команда 1976—1991 годов).
 «Динамо-Шинник» — молодёжный хоккейный клуб из Бобруйска, существовавший в 2010—2016 годах.
 «Шинник» — название омского хоккейного клуба «Авангард» с 1974 по 1981 год.
 Шинник — посёлок, Оричевский район, Кировская область

См. также